Tysiąclatka – inaczej szkoła tysiąclecia, szkoła zbudowana w ramach akcji "Tysiąc szkół na Tysiąclecie"
 "Tysiąclatka" – potoczna nazwa Biblii Tysiąclecia, polskiego przekładu Biblii